«Катина сказка» — российский короткометражный рисованный мультфильм 2000 года.

Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 32.

Мультфильм участвовал в Тарусе-2001.

Сюжет 
Мультфильм про любовь и доверие глазами детей.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 2000 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Татьяны Ильиной